Die Jameson International Open 1981 waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1981/82. Sie wurden zwischen dem 2. und 20. September 1981 in den Assembly Rooms der englischen Stadt Derby bzw. im Romiley Forum der ebenfalls englischen Stadt Stockport ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der mit einem 9:0-Sieg seinen Finalgegner Dennis Taylor besiegte. Davis spielte mit einem 135er-Break auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Mit einem gesamten Preisgeld von 63.700 Pfund Sterling hatten die International Open knapp 6 % mehr Preisgeld als die letzte Snookerweltmeisterschaft. Etwa ein Drittel des Preisgeldes des von der irischen Whiskey-Marke Jameson gesponserten Turnieres erhielt der Sieger.

Turnierverlauf 
Die Top acht der Weltrangliste waren für die Hauptrunde gesetzt, dazu kamen acht Qualifikanten, die sich nach maximal fünf Qualifikationsrunden qualifiziert hatten. Wie auch die Qualifikationsmatches wurden die Achtelfinal- und Viertelfinalpartien im Modus Best of 9 Frames gespielt, während Finale und Halbfinale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Die erste Hälfte des Hauptturnieres wurde im Romiley Form von Stockport ausgetragen, die restlichen Partien folgten dann in den Assembly Rooms von Derby.

Finale 
Der WM-Finalist von 1979 und Nordire Dennis Taylor hatte den Finaleinzug mit einem relativ deutlichen 1:9-Sieg über den Engländer Dave Martin geschafft. Er traf auf den amtierenden Weltmeister Steve Davis, der es im Halbfinale mit Alex Higgins, der bereits 1972 Weltmeister geworden war und es 1982 wieder wurde, deutlich schwerer hatte als sein knapp neun Jahre älterer Konkurrent, denn Davis hatte Higgins erst im Decider besiegt.

Doch das Finale verlief überraschend eindeutig. Davis gewann alle neun nötigen Frames hintereinander, meist mit deutlichen Ergebnissen durch hohe Breaks (darunter zwei Centurys), und gewann so die Erstausgabe des Turnieres. Für die beiden Spieler war es nach dem Classic 1980 bereits die zweite Finalbegegnung gewesen, weitere, darunter das legendäre WM-Finale 1985, sollten folgen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand zwischen dem 13. und 20. August 1981 statt. In der ersten Runde trafen 29 ungesetzte und ein Amateur-Spieler gegeneinander an. Die 15 Sieger sowie der ebenfalls ungesetzte Maurice Parkin spielten in Runde zwei acht weitere Sieger aus. In den folgenden drei Runden kamen gestaffelt – mit Ausnahme der Top acht – das restliche Teilnehmerfeld hinzu, sodass am Ende acht Qualifikanten feststanden.

Runde 1 

|}

Runden 2 bis 5

Century Breaks 
Während des Turniers spielten drei Spieler insgesamt fünf Century Breaks.
  Steve Davis: 135; 105
  Alex Higgins: 118; 102
  Graham Miles: 106

Einzelnachweise 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Derby (Derbyshire)
Sportveranstaltung in Greater Manchester